Rzgów può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Rzgów, comune del Voivodato della Grande Polonia
Rzgów, comune del Voivodato di Łódź